BQT peut faire référence à :
 .

bqt peut faire référence à :
 bamukumbit ou mangkong, une langue bantoïde parlée dans le nord-ouest du Cameroun, selon la norme ISO 639-3 de codification des langues.

Code IATA des aéroports